La Copa de la UEFA 2008-2009 és la 51a edició de la Copa de la UEFA. La final tendrà lloc al Şükrü Saracoğlu Stadyumu el 20 de maig de 2009. Participaran un total de 122 equips, incloent les rondes classificatòries.

Fase de Classificació

Primera ronda de classificació 
17/18 de juliol i 31 de juliol/1 d'agost de 2008.

Segona Ronda de classificació 
14 d'agost i 26/28 d'agost de 2008.

Primera Ronda 
14 d'agost i 26/28 d'agost de 2008.

Fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Setzens de final

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

Final

Quadre resum 

2008-2009
Competicions futbolístiques del 2008
Competicions futbolístiques del 2009